Вой-Пемданъю — название рек:

Россия 
 Вой-Пемданъю (приток Косью) — река.
 Вой-Пемданъю (приток Кымбажью) — река.